Amon – imię męskie
 amon – kation amonowy, NH4+
 Amon – bóg egipski
 Amon – demon, siódmy duch Goecji
 Amon Amarth – szwedzka grupa muzyczna
 Amon Düül – niemiecka komuna hippisowska oraz grupy rockowe z nią związane
 Amon – zespół wyścigowy Formuły 1

 Osoby
 Amon – król Judy
 Amon Göth – zbrodniarz hitlerowski
 Amon Simutowe – zambijski szachista, mistrz międzynarodowy
 Amon Tobin (właśc. Amon Adonai Santos de Araujo Tobin) – brazylijski muzyk i DJ
 Chris Amon – nowozelandzki kierowca wyścigowy

 Fikcyjne miejsca
 Amon Ereb – wzgórze w świecie Śródziemia, fantastycznym świecie z utworów J.R.R. Tolkiena
 Amon Amarth – wulkan w Śródziemiu
 Amon Dîn – wzgórze w Śródziemiu
 Amon Hen – szczyt w Śródziemiu
 Amon Sûl – wzgórze w Śródziemiu
 Amon Gwareth – skała w Śródziemiu

Inne
 Amon RPG – internetowa gra MMORPG via www